Hutt bezeichnet geographisch

 Hutt River
 Fluss in Neuseeland, siehe Te Awa Kairangi / Hutt River
 Fluss in Australien, siehe Hutt River (Australien)
 Principality of Hutt River, Farm in Westaustralien, behauptet, ein von Australien unabhängiger souveräner Staat zu sein 
 Hutt Valley, Flusstal des Hutt River in der Region Wellington in Neuseeland
 Mount Hutt, Berg in Neuseeland
 Lower Hutt, Stadt in Neuseeland
 Upper Hutt, Stadt in Neuseeland
 Hutt Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Hutt ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hutt (* 1967), deutscher Lyriker
 Johann Hutt (1774–1809), deutscher Schriftsteller 
 John Hutt (1795–1880), Gouverneur von Western Australia
 William Hutt (1920–2007), kanadischer Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Hutt Verlag
 Hut (Begriffsklärung)
 Hatt